Waldemar Christofer Brøgger peut désigner :
Waldemar Christofer Brøgger, un géologue norvégien.
Waldemar Christofer Brøgger, un écrivain norvégien.